Шеснаесто Светско првенство у одбојци 2006. је одржано у Јапану од 17. новембра до 3. децембра 2006. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 4 групе по 6 екипа.

Учесници 
На светско првенство су се директно пласирали Бразил као светски првак из 2002. и Јапан као домаћин. Сви остали су играли квалификације у својим континенталним зонама.

Градови домаћини

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 4 група. Најбоље 4 из сваке групе су наставиле такмичење у другом кругу. По 2 последњепласиране из сваке групе су завршиле такмичење.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Други круг 
У другом кругу су формиране 2 групе са по 8 екипа. У групу Е су смештене екипе иа Група А и Д, а у групу Ф екипе из група Б и Ц. По 2 најбоље пласиране екипе из обе групе су се пласирале у полуфинале. Трећепласиране и четвртопласиране екипе пласирале су се у доигравање од 5. – 8. места. Петопласиране и шестопласиране пласирале су се у доигравање од 9. – 12. места.

Група Е

Група Ф

Завршни круг

Пласман од 9. – 12. места

Пласман од 5. – 8. места

Борбе за медаље

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најбољи играч (MVP): 
 Жиба 
 Најбољи техничар: 
 Павел Загумни
 Најбољи блокер: 
 Алексеј Кулешов
 Најбољи сервер:
 Матеј Казијски
 Најбољи поентер: 
 Хектор Сото
 Најбољи нападач: 
 Данте Амарал
 Најбољи либеро: 
 Алексеј Вербов

Спољашње везе 
 Званични вебсајт
 Вебсајт организатора
 Награде
 Формулари

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Јапану
Одбојка у 2006.